Senegalees basketbalteam (mannen)
 Senegalees basketbalteam (vrouwen)